

Geografia 
 Oas – municipalità della provincia di Albay (Filippine)

Sigle 
 Obstacle assessment surface – superficie di valutazione degli ostacoli, in aeronautica
 Oracle Application Server – piattaforma software integrata sviluppata e distribuita da Oracle Corporation
 Organisation armée secrète – organizzazione paramilitare clandestina francese
 Organization of American States – Organizzazione degli Stati americani